Santino is een Italiaanse voornaam ("naam van een sint") van:
 Santino Fontana, een Amerikaans acteur
 Santino Marella, de ringnaam van Anthony Carelli, een Canadees professioneel worstelaar van Italiaanse afkomst
 Santino Quaranta, een Amerikaans voetballer
 Sonny Corleone, een personage in het boek van Mario Puzo The Godfather uit 1969 en de filmversie uit 1972
 Santino (chimpansee), een stenengooiende chimpansee in de dierentuin van Furuvik (Zweden)

Zie ook
 Santini